Fairfax High School est le nom de différents établissements d’enseignement secondaire des États-Unis :
 Fairfax High School (Fairfax) en Virginie ;
 Fairfax High School (Los Angeles) en Californie.